Puchaczówka – przełęcz oddzielająca pasmo gór Krowiarek od Masywu Śnieżnika 
 Puchaczówka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy

Zobacz też 
 Puhacziwka, Puhaczówka

Linki zewnętrzne